Starczewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Starczewo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Starczewo, un village dans la voïvodie de Lubusz